Ministro da Fazenda
 Ministério da Fazenda (Brasil) — órgão governamental do Brasil responsável pelas finanças
 Ministério das Finanças (Portugal) — até 1911 denominado Ministério da Fazenda
 Ministério dos Negócios da Fazenda — antigo ministério português

Desambiguações de política